{{Infobox single
| Titel          = Alles geprobeerd
| Artiest        = Het Goede Doel
| van Album      = Mooi en onverslijtbaar
| B-kant         = 
| Releasedatum   = 
| Drager         = Cd-single
| Opname         = 
| Genre          = Nederlandstalig
| Duur           = 6:21
| Label          = 
| Schrijver      = Henk Westbroek en Henk Temming
| Producer       = 
| Status         = 
| Hitlijsten     = 
 Nr. 25 (Nederlandse Top 40)
 Nr. 26 (Nederlandse Single Top 100)
| Artiest1       = Het Goede Doel
| Vorige         = 1986Ik Dans, Dus Ik Besta
| Huidige        = 1986Alles geprobeerd
| Volgende       = 1986Zwijgen
}}Alles geprobeerd' is een lied van Het Goede Doel. Het werd in 1986 als single uitgebracht, en hoort thuis op het album Mooi en onverslijtbaar''.

Top 40 
In de top 40 was het een bescheiden hit, met als hoogste notering de 25e plaats. Het kwam binnen in week 27, en bleef zes weken genoteerd.

Radio 2 Top 2000 
Vanaf de eerste top 2000 in 1999 komt "Alles geprobeerd" voor, met de 306e plaats als hoogste notering in 2001.

single uit 1986
Nummer van Het Goede Doel